Aya Umemura (jap. , Umemura Aya; * 4. Dezember 1976 in Tomakomai, Hokkaidō) ist eine japanische Tischtennisspielerin und ein Tischtennisprofi, die für den TTC Langweid in der ersten deutschen Bundesliga spielte.

Leben 
Umemura begann mit sieben Jahren Tischtennis zu spielen. Sie absolvierte das japanische Gymnasium und wurde anschließend Tischtennis-Profi. In Japan spielte sie für die Vereine Team Juroku-Bank und das Team Nihonseimei. Später war sie in Sandonatese (Italien) und für den TuS Holsterhausen (Essen) aktiv. Umemuara lebt in Düsseldorf, wo sie als Assistenztrainerin für den Deutschen Tischtennisbund arbeitet. Zwischen 2005 und 2007 und wieder seit Juli 2010 spielt sie in Deutschland für den TTC Langweid. Ab 2012 war sie als Trainerin in der Werner Schlager Academy in Schwechat bei Wien angestellt. 2014 schloss sie sich dem Weiß-Rot-Weiß Kleve (2. Bundesliga) an, 2016 wechselte sie zu TUSEM Essen.

Sportliche Erfolge 
Umemura erreichte das Viertelfinale bei der Tischtennisweltmeisterschaft 2003, gewann Bronze mit der japanischen Mannschaft bei der WM 2004, war zweimal japanische Einzel-Meisterin und achtmal nationale Meisterin mit japanischen Vereinen. Mit dem TTC Langweid wurde sie 2006 und 2007 deutsche Mannschafts-Meisterin. 2004 war sie von März bis Mai Nummer elf in der ITTF-Weltrangliste.

Turnierergebnisse

Literatur 
 Jahresjournal 2011/2012 des TTC Langweid, "Steckbrief" über Umemura, Seite 14

Weblinks 

 Oliver Reiser: Aya Umemura kehrt zum TC Langweid zurück, in: Augsburger Allgemeine, 11. März 2010

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Tischtennisspieler (TTC Langweid)
Tischtennisspieler (Weiß-Rot-Weiß Kleve)
Olympiateilnehmer (Japan)
Tischtennistrainer (Japan)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer an den Asienspielen (Japan)
Frau
Japaner
Geboren 1976